United Brethren Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 United Brethren Church (Aurora, Nebraska), NRHP-ID 08001133
 United Brethren Church (West Akron, South Dakota), NRHP-ID 01000091